Jim O'Neill (glazbenik)
Jim O'Neill (ekonomist)
Jim O'Neill (bejzbolaš)
Jim O'Neill (hokejaš na ledu)
Jim O'Neill (tehnolog)